La classe Daring peut faire référence à trois classes différentes de navires de la Royal Navy :
 la , une classe de destroyers lancés en 1893 ;
 la classe Daring, une classe de destroyers lancés en 1949 ;
 le Type 45, une classe de destroyers aussi connue sous le nom de classe Daring, lancée à partir de 2006.